Световно първенство по футбол за младежи до 20 г. (до 2005 г. e известно като Световен младежки шампионат) е световен шампионат по футбол за младежи на възраст под 20 години и се организира от Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА).

Първенство се провежда на всеки 2 години. Първото издание на турнира е през 1977 година.

В петнадесетте издания на турнира само 7 страни са печелили титлата. Аржентина е най-успешният отбор с шест титли, следвана от Бразилия с четири, Португалия с две, докато Германия, Испания и бившите СССР и Югославия са печели по веднъж турнира.

Квалификации 
Първенството до 1997 е известно под името „Шампионат Кока-Кола“. В заключителния турнир взимат участие 24 отбора. 23 държави, включително и защитаващия титлата си шампион, трябва да преодолеят квалификациите в шестте младежки конфедерации. Страната домакин се класира директно.

Резултати

Класиране по страни 
По-долу са 14-те нации, достигнали до 18-те финала на Световното първенство. Аржентина е най-успешната нация, която води с шест титли от седем участия във финалния мач.

1 =  домакин 
2 =  като Западна Германия

Успехи по континенти 
Всички континенти с изключение на Океания са имали свой представител в заключителния мач на турнира. Към днешна дата, Южна Америка, води с единадесет титли, следвана от Европа със седем трофея и Африка с един трофей от общо пет финала, Азия и Северна Америка са участвали на финал четири пъти, но са губили. Четвърто място остава, като най-доброто постижение за зона Океания, постигнато през 1993 година.

Голмайстори 
На голмайстора на шампионата, отбелязал най-много голове се присъжда наградата Златна обувка. Ако голмайсторите са повече от един с равен брой голове, голмайсторът се избира като се взимат предвид и асистенциите му по време на турнира.

Златна топка 
Наградата Златна топка се присъжда на най-добрия състезетел на турнира. Той се избира чрез анкета проведена от медиите в края на шампионата.

Награда за феърплей 
Награда за феърплей се присъжда на отбора с най-малко наказателни картони.

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Световни първенства по футбол